Czene ist der Familienname folgender Personen:

 Attila Czene (* 1974), ungarischer Schwimmer